Pablo Aimar— futebolista argentino que joga como médio-ofensivo
 Andrés Aimar — futebolista argentino que joga como médio-ofensivo

Desambiguações de antropônimos